Орлов, Владимир Александрович:
 Орлов, Владимир Александрович (1852—не ранее 1910) — генерал от инфантерии.
 Орлов, Владимир Александрович (род. 1938) — советский конькобежец, серебряный призёр Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.
 Орлов, Владимир Александрович (род. 1938) — советский и белорусский кинорежиссёр, актёр.
 Орлов, Владимир Александрович (род. 1933) — советский деятель чёрной металлургии, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 3 созывов.